Ried steht für:
 Ried, Vegetationsbestand bodennasser Standorte, siehe Röhricht (vgl. auch Seggenried)
 Ried, oberdeutsch für Feuchtgebiet, siehe Moor
 Ried (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Codex chronologico-diplomaticus episcopatus Ratisbonensis, auch (der) Ried, Urkundenbuch des Bistums Regensburg von Thomas Ried
 einen Flurnamen für Rodungsgebiete, siehe Rodungsname
 eine Nutzfläche in einem Weinberg
 vgl. hierzu Reutbergwirtschaft#Niedergang der Reutbergwirtschaft
 Kleinlage im Weinbau in Österreich, siehe Lage_(Weinbau)#Riede 

Ried ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bezirk Ried im Innkreis, Verwaltungsbezirk in Österreich
 Burg Ried im Innkreis
 Burgruine Ried am Riederberg in Ried am Riederberg in Sieghartskirchen in Niederösterreich
 Schloss Ried nahe Bozen, Italien

Gemeinden:
 Ried bei Kerzers, Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
 Ried (bei Mering), Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern, Deutschland
 Ried im Innkreis, Stadt in Oberösterreich, Österreich
 Ried im Oberinntal, Gemeinde in Tirol, Österreich
 Ried im Traunkreis, Gemeinde in Oberösterreich, Österreich
 Ried im Zillertal, Gemeinde in Tirol, Österreich
 Ried in der Riedmark, Gemeinde in Oberösterreich, Österreich
 Ried-Brig, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz

Ortsteile in Deutschland:
 Ried am Haidstein, Ortsteil der Gemeinde Bad Kötzting, Landkreis Cham
 Ried am Pfahl, Ortsteil der Stadt Cham (Oberpfalz), Landkreis Cham
 Ried am Sand, Ortsteil der Stadt Cham (Oberpfalz), Landkreis Cham
 Ried am See, Ortsteil der Gemeinde Bad Kötzting, Landkreis Cham
 Ried an der Straße, Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut
 Ried bei Einöden, Ortsteil der Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim
 Ried bei Fahrenberg, Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim
 Ried bei Ottackers, Ortsteil des Marktes Sulzberg (Oberallgäu), Landkreis Oberallgäu
 Ried bei Sulzberg, Ortsteil des Marktes Sulzberg (Oberallgäu), Landkreis Oberallgäu
 Ried im Winkl, Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim
 Ried (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut
 Ried (Altmannstein), Ortsteil des Marktes Altmannstein, Landkreis Eichstätt
 Ried (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu
 Ried (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim
 Ried (Anzing), Ortsteil der Gemeinde Anzing, Landkreis Ebersberg
 Ried (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn
 Ried (Bad Abbach), Ortsteil des Marktes Bad Abbach, Landkreis Kelheim
 Ried (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn
 Ried (Bayrischzell), historischer Ortsteil von Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Oberbayern
 Ried (Bergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau
 Ried (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau
 Ried (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim
 Ried (Bruck in der Oberpfalz), Ortsteil des Marktes Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf
 Ried (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg (Niederbayern), Landkreis Landshut
 Ried (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim
 Ried (Buch am Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Buch am Erlbach, Landkreis Landshut
 Ried (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu
 Ried (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Ried (Dinkelscherben), Ortsteil des Marktes Dinkelscherben, Landkreis Augsburg
 Ried (Dollnstein), Ortsteil des Marktes Dollnstein, Landkreis Eichstätt
 Ried (Ebersburg), Ortsteil der Gemeinde Ebersburg, Landkreis Fulda, Hessen
 Ried (Ehekirchen), Ortsteil der Gemeinde Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Ried (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering (Landkreis Ebersberg), Landkreis Ebersberg
 Ried (Eriskirch), Ortsteil der Gemeinde Eriskirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Ried (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim
 Ried (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach
 Ried (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim
 Ried (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg
 Ried (Gachenbach), Ortsteil der Gemeinde Gachenbach, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Ried (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Ried (Gleißenberg), Ortsteil der Gemeinde Gleißenberg, Landkreis Cham
 Ried (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim
 Ried (Halblech), Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu
 Ried (Herrsching am Ammersee), Ortsteil der Gemeinde Herrsching am Ammersee, Landkreis Starnberg
 Ried (Holzkirchen), Ortsteil der Gemeinde Holzkirchen (Oberbayern), Landkreis Miesbach
 Ried (Inchenhofen), Ortsteil des Marktes Inchenhofen, Landkreis Aichach-Friedberg
 Ried (Isny), Ortsteil der Stadt Isny, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ried (Jettingen-Scheppach), Ortsteil des Marktes Jettingen-Scheppach, Landkreis Günzburg
 Ried (Kammeltal), Ortsteil der Gemeinde Kammeltal, Landkreis Günzburg
 Ried (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu)
 Ried (Kiefersfelden), Ortsteil der Gemeinde Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim
 Ried (Kochel am See), Ortsteil der Gemeinde Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Ried (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut
 Ried (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg
 Ried (Lengenwang), Ortsteil der Gemeinde Lengenwang, Landkreis Ostallgäu
 Ried (Lindenberg im Allgäu), Ortsteil der Stadt Lindenberg im Allgäu, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Ried (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim
 Ried (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen
 Ried (Markt Indersdorf), Ortsteil des Marktes Markt Indersdorf, Landkreis Dachau
 Ried (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu
 Ried (Mering), Ortsteil des Marktes Mering, Landkreis Aichach-Friedberg
 Ried (Monheim), Ortsteil der Stadt Monheim, Landkreis Donau-Ries
 Ried (Münsing), Ortsteil der Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Ried (Neu-Ulm), Ortsteil der Stadt Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm
 Ried (Neuburg an der Donau), Ortsteil der Stadt Neuburg an der Donau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Ried (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut
 Ried (Obermaiselstein), Ortsteil der Gemeinde Obermaiselstein, Landkreis Oberallgäu
 Ried (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu
 Ried (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham
 Ried (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen
 Ried (Pettendorf), Ortsteil der Gemeinde Pettendorf, Landkreis Regensburg
 Ried (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing (Landkreis Rosenheim), Landkreis Rosenheim
 Ried (Pfronten), Ortsteil der Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu
 Ried (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling (bei Mühldorf am Inn), Landkreis Mühldorf am Inn
 Ried (Prutting), Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim
 Ried (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Ried (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim
 Ried (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim
 Ried (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen
 Ried (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut
 Ried (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising
 Ried (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein
 Ried (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim
 Ried (Schrobenhausen), Ortsteil der Stadt Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Ried (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu
 Ried (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen
 Ried (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein
 Ried (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land
 Ried (Tettnang), Weiler der Stadt Tettnang im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Ried (Unterthingau), Ortsteil des Marktes Unterthingau, Landkreis Ostallgäu
 Ried (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim
 Ried (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach
 Ried (Windberg), Ortsteil der Gemeinde Windberg, Landkreis Straubing-Bogen
 Ried (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau
 Ried (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut

Gemeindeteile in Österreich:
 Ried (Gemeinde Stockenboi), Ortschaft von Stockenboi, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Ried am Riederberg, Katastralgemeinde von Sieghartskirchen, Niederösterreich
 Ried (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortsteil der Gemeinde Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Ried (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil in der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Ried (Gemeinde Nußdorf), Katastralgemeinde von Nußdorf ob der Traisen, Niederösterreich
 Ried (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Katastralgemeinde von Wallsee-Sindelburg, Niederösterreich
 Ried (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach (Oberösterreich), Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Ried (Gemeinde Rennweg), Ortschaft der Gemeinde Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Ried (Gemeinde Ried in der Riedmark), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ried, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Ried (Gemeinde St. Roman), Katastralgemeinde von St. Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Ried (Gemeinde Anthering), Ortschaft von Anthering, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Ried am Wolfgangsee, Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Ried (Gemeinde Leogang), Weiler in der Ortschaft Hirnreit, Gemeinde Leogang, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Ried (Gemeinde Seekirchen), Ortschaft der Stadt Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Ried (Gemeinde Anras), Katastralgemeinde von Anras, Bezirk Lienz, Tirol
 Ried (Gemeinde Arzl), Ortschaft von Arzl im Pitztal, Bezirk Imst, Tirol
 Ried (Gemeinde Matrei am Brenner), Ortschaft von Matrei am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Ried (Gemeinde Umhausen), Rotte in der Ortschaft Tumpen, Gemeinde Umhausen, Bezirk Imst, Tirol
 Ried (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Gemeindeteile in der Schweiz:
 Ried / Gasenried, Ortschaft der Gemeinde St. Niklaus, Kanton Wallis
 Ried-Mörel, Ortschaft der Gemeinde Riederalp, Kanton Wallis
 Ried (Muotathal), Ortschaft in der Gemeinde Muotathal, Kanton Schwyz
 Essert FR, Ortschaft im Kanton Freiburg, früherer deutscher Name
 Oberried FR, Ortschaft im Kanton Freiburg

Gemeindeteile in Italien:
 Ried (Algund), eine Fraktion von Algund in Südtirol
 Ried (St. Martin in Passeier), eine Fraktion von St. Martin in Passeier in Südtirol
 Ried (Sterzing), eine Fraktion von Sterzing in Südtirol
 Ried (Welsberg-Taisten), eine Fraktion von Welsberg-Taisten in Südtirol
 Lajener Ried, eine Fraktion von Lajen in Südtirol
 Prösler Ried, eine Fraktion von Völs am Schlern in Südtirol
 Völser Ried, eine Fraktion von Völs am Schlern in Südtirol

Sonstige:
 Ried (Niederlande), Ortschaft in der Gemeinde Franekeradeel in Friesland, Niederlande

Landschaften:
 Benninger Ried im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Biberacher Ried bei Biberach an der Riß in Baden-Württemberg
 Donauried in Bayern
 Eriskircher Ried in Baden-Württemberg
 Ried (Landschaft im Elsass), bestehend aus
 Grand Ried
 Petit Ried
 Großes Ried im Thüringer Becken, Thüringen
 Hessisches Ried in Südhessen
 Pfrunger-Burgweiler Ried in Baden-Württemberg
 Ried (Helme und Unstrut) an Helme und Unstrut in Thüringen
 Ried (Rastatt) am Rhein bei Rastatt in Baden-Württemberg
 Ried (Vorarlberg) in Vorarlberg und St. Gallen
 Seckbacher Ried in Südhessen
 Wettenberger Ried in Baden-Württemberg
 Wollmatinger Ried in Baden-Württemberg
 Wurzacher Ried in Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Breidbach-Bürresheim gen. vom Ried
 Reed, Reet
 RID
 Riedried
 Riet (Begriffsklärung)
 Rieth (Begriffsklärung)
 Riedt
 Reid (Begriffsklärung)
 Read